XTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tara (Australia)